Familienfest steht für:

 Familienfest, Veranstaltung im Rahmen der Familie

Familienfest ist der Titel folgender Filme:
 Familienfest (1977), französischer Film von René Féret 
 Familienfest (2015), deutscher Film von Lars Kraume

Siehe auch:
 Familienfest und andere Schwierigkeiten, US-amerikanischer Film von Jodie Foster (1995)
 Drei reizende Schwestern: Familienfest mit Folgen, deutscher Fernsehfilm von Hartmut Ostrowsky (1984)